Wielhorski ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Wielhorski (1890–1952), polnischer Pianist und Komponist
 Joseph Wielhorski (1817–1892), russischer Komponist
 Michail Wielhorski (1787–1856), russischer Cellist und Komponist